Une soirée est le titre de deux nouvelles de Guy de Maupassant :

Une soirée, publiée dans Le Gaulois en 1883 puis dans le recueil posthume Le Colporteur (1900) ;
Une soirée, publiée dans Gil Blas en 1887, puis dans le recueil Le Rosier de  Husson (1888).